Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Petra Kamstra e Tina Križan che hanno battuto in finale Nana Miyagi e Stephanie Reece 2-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Ann Grossman /  Kristine Kunce (primo turno)
 Nana Miyagi /  Stephanie Reece (finale)

 Valda Lake /  Louise Pleming (semifinali)
 Park Sung-hee /  Wang Shi-ting (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1995